Dan I – hospodar wołoski
 Dan I – legendarny władca Danii